Важкий ланцюг міозину, ізоформа 9 () – білок, який кодується геном MYH9, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 960 амінокислот, а молекулярна маса — 226 532.

Цей білок за функціями належить до білкових моторів, міозинів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, пдтримання форми клітини. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, молекулою актину, молекулою кальмодуліну. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Міозини